Palmeri est un patronyme d'origine italienne.

Le mot Palmeri est aussi le génitif de la latinisation du patronyme .

Sciences et techniques 
 En taxonomie, le mot palmeri (« de  ») est employé comme épithète spécifique pour nommer diverses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement.

Patronyme 

  (1986-), un chanteur américain, membre fondateur du groupe de metalcore et deathcore Emmure ;
 Martín Palmeri (1965-), un compositeur et chef d'orchestre argentin ;
  (1778-1837), un économiste, historien et homme politique italien ;
 , un anthropologue italien ;
  (v. 1828-1904), un chimiste italien ; 
  (1987-), une journaliste américaine.

Épithète spécifique